AEIOU puede referirse a:

 Las vocales;
 A.E.I.O.U.: lema de la Casa de Habsburgo;
 A.E.I.O.U.: álbum del grupo polaco SiStars;
 Aeiou: banda formada por Juan Son y Simone Pace.

Acrónimos